Larry Semon (1889-1928), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
  (1898-1999), inventeur américain ;
 Richard Wolfgang Semon (1859-1918), zoologue allemand.